Milka Bjelica – cestista serba
Milko Bjelica – cestista montenegrino
Nemanja Bjelica – cestista serbo
Nenad Bjelica – calciatore croato
Novica Bjelica – pallavolista serbo